Gilbert Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gilbert Building (Oregon), ID-Nr. 80003365
 Gilbert Building (Pennsylvania), ID-Nr. 86001688